Миланский археологический музей () — археологический музей в городе Милан в Италии, собрания которого посвящены истории древнего мира и средневековья. Основан в 1862 году. Отделы древнегреческий, этрусский, древнеримский, варварский и гандхарский расположены на территории бывшего ; первобытный и древнеегипетский — в замке Сфорца.

История 
С 1799 года художник Джузеппе Босси, бывший президентом Академии Брера, начал собирать артефакты, обнаруженные в разных районах Милана. Эти находки складывали в церкви Брера, до 1808 года принадлежавшей гумилиатам. Деятельность по сбору артефактов, поступавших в основном из упразднённых церквей, поощрялась правительством, которое создало комиссию, отвечающую за отбор значимых произведений искусства. В комиссию входили историк и учёный , нумизмат  и архитектор , которого позднее сменил Джузеппе Босси.

Так, 1811 году в Бреру был доставлен конный памятник Бернабо Висконти из склепа Сан-Джованни-ин-Конка, который был приобретён ещё в 1808 году. Тогда же были приобретены или переданы собранию мраморные плиты из церквей Сан-Сальваторе в Ксенодокьо (снесена в 1814 году), Сант-Амброджо-ад-Немус и Санта-Мария-делла-Паче (обе снесены в 1806 году). За этим последовал долгий период, когда коллекция почти не пополнялась и была недоступна для публики; изредка в собрание поступали предметы из снесённых зданий, памятников и церквей. В 1858 году муниципалитет Милана учредил комиссию по созданию музея, которая просуществовала недолго. Археологический музей в Милане был основан 13 ноября 1862 года. Консультации по созданию музея проходили под председательством сенатора Антонио Беретта, тогдашнего мэра Милана.

Описание 
Музей находится на территории бывшего великого монастыря. Ранее здесь находилась древнеримская вилла I века у  и  с видом на  конца III века. Сохранились две башни античной городской стены, одна из которых, четырнадцати метров в высоту, была частью античной цирковой тюрьмы и после вошла в средневековый монастырский комплекс.

В центре вестибюля музея стоит большой макет, на котором современный город Милан наложен поверх античного позднего имперского Медиоланума с главными памятниками и структурами древнего города, такими, как городские стены, цирк, театр, амфитеатр, термы, древние христианские базилики, императорский дворец, улицы и акведуки. В первом секторе музея, поделённом на две части, экспонируются артефакты, посвящённые искусству Гандхары и Древнего Рима. В древнеримском разделе представлены многочисленные образцы скульптурных портретов, росписей, мозаик (все датированы концом III — началом IV века), эпиграфов (в собрании их более 500, но экспонируется лишь часть), а также керамика, стеклянная посуда и столовое серебро.

Из главного здания на проспекте Маджента экспозиция продолжается во внутреннем дворике бывшего монастыря, где выставлены древнеримские погребальные стелы и видны руины древнеримской виллы, а также находятся две средневековые монастырские башни. Внутри многоугольной башни стоит скульптура Доменико Паладино (подаренная художником), которая создает особое единство между современностью и древностью с фресками, изображающими святых и датируемыми концом XIII — началом XIV века.

Из внутреннего монастырского дворика экспозиция продолжается в новом здании музея на улице Нироне с раннесредневековым (первый этаж), этрусским (второй этаж) и древнегреческим (третий этаж) секторами. Здесь также есть выставочное пространство, которые занимают временные выставки. Ценными экспонатами музея являются диатрета  IV века, патера  IV века, «Клад из Ловеро» III века — серебряная посуда из гробницы в Ловере, близ Бергамо, обнаруженная в 1907 году, алтарь с изображением богини Теллус или Цереры середины I — начала II века, голова Юпитера второй половины I века, скульптурные портреты Агриппины Младшей и императора Максимиана Геркулеса, мозаичные полы с полихромными декоративными мотивами,  работы  около 1478—1483 годов.

Ссылки 
 

Милан
Археологический